Сірінга — персонаж давньогрецької міфології,
 Сірінга — давньогрецький духовий інструмент,
 Сірінга — інструмент, використовувався у давньогрецькому вазописі

Див. також 
 Сиринкс — назва голосового органу птахів.